Etnologia:
Gonds, poble
Gondwana (país), terra dels gonds
 Geologia: Gondwana, continent meridional dels dos que existien fa 180 milions d'anys.
 Lingüística: llengua gond, vegeu Gondi